Вильяверде-де-Монтехо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 24,93 км². Население — 58 человек (на 2004 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Сеговии